Белена́ крошечная () — однолетнее травянистое растение, вид рода  семейства .

Распространение и экология 
Ареал вида охватывает южные районы Европейской части России, Египет и умеренные районы Азии.

Произрастает на равнинных и высокогорных пустынях, песчаных грядах, в саксаульниках, на солончаках, на щебнистых склонах сухих холмов, предгорий и гор.

Ботаническое описание 
Корень тонкий, деревянистый, с немногими тонкими ветвями. Стебель прямой или у основания восходящий, высотой 6—35 см, клейкий от коротких железистых волосков и густо усаженный длинными, переплетающимися волосками, иногда почти голый, простой, большей частью от самого основания цветоносный или при основании разветвлённый.

Листья тонкие, мягкие, ярко-зелёные, с обеих сторон железистопушистые, все суженные в железистоволосистый, более менее крылатый черешок. Стеблевые листья длиной 3—7,5 см, сближенные в прикорневую розетку, на черешках, равных пластинке, ланцетные, ромбически-ланцетные или продолговато-ланцетные до ланцетно-линейных, тупые или острые, то почти цельнокрайные или с немногими расставленными зубцами, то выемчато глубоко перисто-надрезанные или перисто-раздельные, с двумя-четырьмя парами лопастей или сегментов, треугольных, ланцетных или линейных, цельнокрайных или неправильно надрезанных, острых, заострённых или туповатых. Нижние прицветные подобны стеблевым; верхние — на постепенно кверху укорачивающихся черешках, обычно шире стеблевых, ланцетные или ланцетно-яйцевидные, с немногими зубцами или цельнокрайные, реже глубоко лопастные или раздельные, верхние короче плодущих чашечек.

Цветки сидячие или нижние на толстых цветоножках длиной 3—5 мм. Чашечка густо усажена сидячими желёзками и короткими железистыми волосками, при цветках травянистая, колокольчато-обратноконическая, длиной 10—13 мм; при плодах кожистая, нередко почти голая, сетчато-жилковатая, длиной 2—2,5 см, воронковидная, с трубкой, конически суженной к основанию и широким отгибом, с зубцами, растопыренно-простертыми, одинаковыми, треугольными или ланцетными, заострёнными в колючее остроконечие. Венчик равный чашечке или немного длиннее её, длиной 10—14 мм, снаружи голый или с редкими волосками по жилкам, жёлтый с тёмно-фиолетовым зевом, трубчато-воронковидный, спереди разрезанный почти до середины, с короткими полукруглыми лопастями. Тычинки короче отгиба с фиолетовыми волосистыми нитями, прикреплёнными в верхней части трубки. Столбик голый, равный тычинкам.

Коробочка в два-три раза короче чашечки, со слабо выпуклой крышечкой, диаметром 4—4,5 мм. Семена длиной и шириной 1,3 мм, буровато-серые, ячеисто-морщинистые, с мелкими плоскими ячейками, разделёнными толстыми, извилистыми, грубо бугорчатыми перегородками, или морщинисто-бугорчатые.

Цветёт в апреле — июне. Плодоносит в мае — августе.

Таксономия 
Вид Белена крошечная входит в род  трибы  подсемейства  семейства  порядка .

Примечания

Литература 
 

Паслёновые
Флора Евразии
Флора Северной Африки
Ядовитые растения